Se7en steht für:
 Sieben (Film), Thriller von David Fincher aus dem Jahr 1995

Personen:
 Se7en (Sänger) (* 1984), südkoreanischer R&B und K-Pop-Sänger und Tänzer